

Sciences et techniques 
 La lave (ou lave volcanique) est de la roche en fusion émise par un volcan en éruption. On l’appelle encore lave quand elle s'est refroidie et solidifiée.
 Une lave torrentielle est une coulée de boue chargée de blocs rocheux.
 Un  est un type de filet de pêche utilisé dans les estuaires, en Angleterre et au pays de Galles (en particulier dans l'estuaire de la Severn), pour pêcher le saumon.

Sciences humaines et sociales 
 Le lave est une langue môn-khmer, parlée au Cambodge et au Laos.

Culture et société 
 La Lave est, avec la Tonnante et la Dévastation, une des trois batteries flottantes françaises utilisées en 1855 contre les défenses côtières russes durant la bataille de Kinbourn en mer Noire.
 En Bourgogne, Franche-Comté et Champagne-Ardenne on appelle laves des pierres calcaires plates utilisées pour la couverture des toits (exemple : le château de Rully).

Anthroponyme

Prénom 
Lave est un diminutif du prénom Lafayette, notamment porté par :
  (1866-1927), un joueur de base-ball américain ;
  (1972-), un homme politique danois, vice-président des Européens unis pour la démocratie ;
  (1881-1951), un joueur de base-ball américain.

Patronyme 

  (1968-), une anthropologue américaine ;
  (1934-2006), un boxeur des Tonga.

Articles connexes